Ваксман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Ваксман, Зельман (1888—1973) — американский микробиолог и биохимик.
 Ваксман, Исаак Фёдорович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Ваксман, Семён Иегудович (1936—2021) — советский геолог, поэт.
 Ваксман, Фил (род. 1944) — фри-джазовый и авангардный музыкант, скрипач, импровизатор.
 Ваксман, Франц (1906—1967) — немецкий и американский композитор.
 Ваксман, Юрий Михайлович (род. 1961) — директор и актёр Ярославского камерного театра.
 Ваксман, Яков Абрам-Мордкович (1866—1942) — еврейский драматург.